Cet amour-là peut désigner :

 Cet amour-là une autobiographie de Yann Andréa publiée en 1999.
 Cet amour-là un film de Josée Dayan sorti en 2001 et inspiré du précédent.